Малов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 Малов, Анатолий Васильевич (1923—2009) — профессор, ректор Тюменского государственного сельскохозяйственного института
 Малов, Андрей Евграфович (1815—1899) — протоиерей, первый настоятель Ташкентского военного Спасо-Преображенского собора, участник штурма Ташкента в 1865 году.
 Малов, Аркадий Васильевич (1928—1995) — чувашский поэт, литературный переводчик.
 Малов, Василий Иванович (1902—до 1979) — советский руководитель, генерал-директор речного флота СССР III ранга.
 
 
 Малов, Денис (род. 1980) — эстонский футболист.
 Малов, Евфимий Александрович (1835—1918) — православный тюрколог-миссионер.
 
 Малов, Игорь Владимирович (род. 1960) — ректор Иркутского медицинского университета.
 
 
 
 Малов, Павел Николаевич (род. 1965) — поэт, музыкант, автор-исполнитель.
 
 Малов, Стойко (род. 1943) — болгарский борец.



Топоним 
 Малов — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.
 Бланкенфельде-Малов — коммуна в Германии в земле Бранденбург.